Escorial, een klooster en kasteel bij Madrid
El Escorial (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Madrid